

Клудзе () — село в гміні Солець-над-Віслою Ліпського повіту Мазовецького воєводства
 Клудзе () — село в гміні Скужець Седлецького повіту Мазовецького воєводства